Sitton ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Sitton (1925–2015), US-amerikanischer Journalist und Publizist 
 Josh Sitton (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler